Чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет, ранее известный как чемпионат Европы по баскетболу среди юниоров, проводится с 1964 года под эгидой ФИБА. До 2002 года турнир проходил раз в два года, а начиная с 2002 года проводится ежегодно. В настоящее время чемпионом Европы является сборная Сербии.

Дивизион «А»

Страны-хозяева турниров и призёры

Распределение медалей по странам

Дивизион «В»

Страны-хозяева турниров и призёры

Распределение медалей по странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив ФИБА

Молодёжные чемпионаты Европы по баскетболу
Чемпионаты Европы по баскетболу среди юношей до 18 лет